Кильватер — может иметь следующие значения:

 Кильватерная колонна (строй кильватера) — строй, при котором корабли следуют строго друг за другом.
 Кильватерная струя (кильватерный след) — возмущение, создаваемое в воде движущимся кораблем (судном).